Спеціально призначена ділянка місцевості, яка обладнана для навчання екіпажів бойової техніки (танків, БМП, БТР тощо) подолання водних перешкод та відпрацювання рятувальних дій з евакуації машин та особового складу з води.

Військова підготовка